Irish Masters 2000 (также известен как Benson & Hedges Irish Masters 2000 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший с 21 по 26 марта 2000 года в Килдэре (Ирландия). Победителем турнира стал Джон Хиггинс, обыгравший в финале предыдущего чемпиона, Стивена Хендри, со счётом 9:4.

Это был последний розыгрыш Irish Masters при спонсорской поддержке табачной компании Benson & Hedges.

Высший брейк 

 147 — Джон Хиггинс (первый раунд)

Результаты

Основной турнир 

Первый раунд

Матчи до 6 побед

 Алан Макманус 6:4 Фергал О’Брайен  
 Джон Пэррот 6:1 Стив Дэвис  
 Джимми Уайт 6:4 Стивен Ли  
 Ронни О'Салливан 6:4 Мэттью Стивенс

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

2000 год в снукере
Irish Masters